Die fünfte Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand 1961 statt. Sieger wurde das Team aus Indonesien, welches damit seinen Titel verteidigen konnte.

Vorrunden

Europazone

Asienzone 
Titelverteidiger Indonesien direkt für die Finalrunde qualifiziert.

Übersicht

Finale

Australasien-Zone

Panamerikazone

Interzonenturnier

1. Runde

2. Runde

Finale

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

1961
Badminton 1961
Badmintonwettbewerb in Jakarta